Okręty US Navy o nazwie USS  "Pinnacle":
 Pierwszy "Pinnacle" (AM-274) był trałowcem typu Admirable, który był w służbie w latach 1944-1946.
 Drugi "Pinnacle" (MSO-462) był trałowcem typu Aggressive, który wszedł do służby w 1955 i został skreślony z listy w 1977.
Pinnacle